Сюй Іфань і Чжен Сайсай були чинними чемпіонками, але не змогли захистити свій титул, оскільки у чвертьфіналі їх перемогли Джоанна Конта і Марія Санчес.

Ракель Атаво і Абігейл Спірс вдруге виграли титул, у фіналі перемігши пару Дарія Юрак і Анастасія Родіонова з рахунком 6–3, 6–4.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 

Bank of the West Classic, парний розряд
2016
Парний розряд